

Загородные усадьбы

Примечания 

Усадьбы